El término muestreo puede referirse, en esta enciclopedia:

En estadística
 al muestreo, una técnica para la selección de una muestra a partir de una población;

En la música
 al muestreo o sampleo (sampling, en inglés), una técnica que consiste en la inserción de un fragmento sonoro previamente grabado en una nueva composición musical;

En telecomunicaciones y procesamiento digital de señales
 al muestreo, uno de los pasos para digitalizar una señal analógica (el otro es la codificación digital);

En las ciencias de la salud
 al muestreo, el acopio de materia proveniente del cuerpo en el proceso del diagnóstico.